Lipiany peut désigner en Pologne :
 Lipiany, ville la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Lipiany, gmina de la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Lipiany, village de la voïvodie de Basse-Silésie